Whitney puede hacer referencia a:

 William D. Whitney, lingüista y orientalista americano.
 Whitney, una serie de televisión estadounidense de NBC y Liv.
 Whitney, un álbum de Whitney Houston.
 Whitney, un lugar designado por el censo en el estado de Nevada (Estados Unidos).
 Whitney, una villa en el estado de Nebraska (Estados Unidos).
 Whitney, un pueblo en el estado de Texas (Estados Unidos).
 Whitney, la cima más elevada de la zona continental de Estados Unidos.
 Whitney, una película de 2015